Bulvar Rokossovskogo může znamenat:
 Bulvar Rokossovskogo (stanice Moskevského centrálního okruhu) – stanice na Moskevském centrálním okruhu
 Bulvar Rokossovskogo (stanice metra v Moskvě) – stanice moskevského metra